Абрам Моисеевич Гудван (15 февраля 1873, Балабановка, Волынская губерния — ?) — русский журналист, историк и общественный деятель.

Печатался в «Одесских новостях», «Нашей жизни», «Современном слове», «Речи», «Дне», «Русском слове», «Молве», «Современном мире». Редактор газеты «Приказчик Юга России» (Одесса, 1906–1907). Сотрудничал также с газетами марксистского направления.

Избранное 
 «Приказчики в Одессе», 1904.
 «В царстве тьмы и эксплуатации» (СПб., 1909).
 «Евреи — присяжные заседатели в России» (Нью-Йорк, 1913).

Ссылки 

 Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1889–1914.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1873 году
Родившиеся 15 февраля
Родившиеся в Волынской губернии
Журналисты по алфавиту
Журналисты Российской империи
Историки Российской империи
Персоналии:Одесса